estonska marka
njemačka marka
istočnonjemačka marka
Reichsmark
finska marka
konvertibilna marka

Valute